Аджами ,  может означать:
 Аджами (Яффо) — район в Яффо
 Аджами — фильм 2009 года
 Аджами (аджам, аджамия) — письменность на основе арабского алфавита.

См. также 
 Аджам
 Аджеми